Vliegramp op Brussels Airport kan verwijzen naar:
 Brussels Airport#Incidenten en ongevallen - Diverse ongelukken op het vliegveld zelf
 Vliegtuigcrash te Berg-Kampenhout - Ongeluk met een vliegtuig op 16 februari 1961 bij Berg-Kampenhout

Brussels Airport
Zaventem